44. breddegrad kan henvise til:

 44. nordlige breddekreds
 44. sydlige breddekreds